Sahlstedt ist der Familienname von

 Kalle Sahlstedt (1973), ehemaliger finnischer Eishockeyspieler
 Bertil E. Sahlstedt, Pseudonym von Dieter Hasselblatt (1926–1997), deutscher Autor